Legacy () — девятнадцатый студийный альбом американской кантри-рок-группы Poco, выпущенный 23 сентября 1989 года. Альбом добрался до 40 позиции в чарте Billboard 200. Legacy был вторым альбомом Poco, который получил статус золотого.

Об альбоме 
Песни для альбома записывались на трёх различных студиях, в составе пяти оригинальных участников Poco: Джим Мессина, Ричи Фьюрей, Расти Янг, Рэнди Мейснер, Джордж Грантхэм, через 20 лет после выпуска дебютного альбома Pickin' Up the Pieces. Гостевое участие приняли бывший басист Poco Тимоти Би Шмит, а также, барабанщик Toto Джефф Поркаро и Ричард Маркс.

Композиция «Nothin’ to Hide», написанная Ричардом Марксом и Брюсом Гейтчем, была выпущена в качестве сингла и заняла 39 место в чарте Billboard Hot 100 и 10 места в чарте Adult Contemporary. Продюсером сингла также выступил Маркс. Ещё одним крупным синглом стала песня «Call It Love», написанная Джимом Мессиной при участии сторонних авторов. Би-сайдом к ней стала «Lovin’ You Every Minute», написанная Мессиной в соавторстве с Майклом Брэди, а на CD-издание и британское издание 12" пластинки добавлена «Who Else», написанная Расти Янгом и Майком Ноблом. Сингл добрался до 18 места в «Горячей сотне», 2 места в Adult Contemporary и 3 в Mainstream Rock.
Другие два сингла «The Nature of Love», написанный Джеффом Силбаром, Ваном Стивенсоном, и «What Do People Know», написанный Янгом, были менее успешны. «The Nature of Love» попала только в чарт Mainstream Rock на 30 место, а «What Do People Know» на 24 место чарта Adult Contemporary.

Список композиций

LP-версия 
 «When It All Began» (Стив Паш, Энтони Кризан, Ричи Фьюрей, Скотт Селлен) — 3:36
 «Call It Love» (Рон Гилбью, Билли Крэйн, Джим Мессина, Рик Лоноу) — 4:17
 «The Nature of Love» (Джефф Силбар, Ван Стивенсон) — 4:03
 «What Do People Know» (Расти Янг) — 3:52
 «Follow Your Dreams» (Мессина) — 2:56
 «Rough Edges» (Янг, Рэдни Фостер, Билл Ллойд) — 3:08
 «Nothin’ to Hide» (Ричард Маркс, Брюс Гейтч) — 5:12
 «Who Else» (Янг, Майк Нобл) — 4:01
 «Lovin’ You Every Minute» (Мессина, Майкл Брэди) — 3:10
 «If It Wasn’t for You» (Фьюрей, Селлен) — 4:16

CD-версия 
 «When It All Began» — 3:36
 «Call It Love» — 4:17
 «The Nature of Love» — 4:03
 «What Do People Know» — 3:52
 «Nothin’ to Hide» — 5:12
 «Look Within» (Мессина) — 5:03
 «Rough Edges» — 3:08
 «Who Else» — 4:01
 «Lovin’ You Every Minute» — 3:10
 «If It Wasn’t for You» — 4:16
 «Follow Your Dreams» — 2:56

Участники записи 
Poco
 Джим Мессина — гитара, вокал, основной вокал на «Follow Your Dreams», «Lovin' You Every Minute» и «Look Within»
 Ричи Фьюрей — гитара, двенадцатиструнная гитара, вокал, основной вокал на «When It All Began» и «If It Wasn’t for You»
 Расти Янг — стил-гитара, банджо, добро, гитара, фортепиано, основной вокал на «Call It Love», «What Do People Know» и «Who Else»
 Рэнди Мейснер — бас-гитара, гитара, вокал, основной вокал на «The Nature of Love», «Rough Edges» и «Nothin' to Hide»
 Джордж Грантхэм — ударные, вокал

Другие музыканты
 Тимоти Би Шмит — бас-гитара
 Паулино Да Коста — перкуссия
 Лилианд Склар — бас-гитара
 Джефф Поркаро — ударные
 Ричард Маркс — вокал, продюсер «Nothin' to Hide»
 Гари Маллабер — ударные
 Билли Пэйн — клавишные
 Фрэнк Марокко — аккордеон
 Джеффри Вонстон — клавишные
 Джо Чимэй — вокал

Производство
 Дэвид Коул — продюсер, инженер
 Питер Доелл — инженер
 Рик Холбрук — инженер
 Стив Холройд — инженер
 Кен Фелтон — ассистент инженера
 Джесси Кэннер — ассистент инженера
 Джим Шеа — фотография
 Лендон Флэнеган — иллюстрация
 DZN — арт-дирекция, дизайн

Примечания

Ссылки 
 Legacy на discogs.com

Альбомы RCA Records
Альбомы Poco